

Musica 
 New World – album dei The Zombies del 1991
 New World – album dei Do As Infinity del 2001
 New World – singolo dei L'Arc~en~Ciel del 2005, dall'album Awake
 New World – album di Lauri Ylönen del 2011
 New World – singolo di Tom DeLonge del 2015, dall'album To the Stars... Demos, Odds and Ends

Altro 

 New World (신세계; Sinsegye) – Film coreano del 2013 diretto da Hoon-jung Park
 New World – videogioco in via di sviluppo